Расписная трёхперстка () — вид птиц из семейства трёхпёрсток.

Эндемик Австралии. Распространён на востоке и юге материка, а также в Тасмании. Встречался также в Новой Каледонии, но, вероятно, там вымер, поскольку не наблюдался с 1912 года.

Мелкая птица длиной 19—20 см. Окраска рябая, в верхней части доминирует красный цвет, в нижней — серый. Самка имеет более яркую окраску, чем самец. Глаза красные.

Обитает на лугах и в открытых светлых лесах. Питается семенами и насекомыми. Насиживают яйца и заботятся о птенцах самцы. Инкубация длится 15 дней.

Примечания 

Трёхпёрстки
Птицы Австралии
Эндемики Австралии
Животные, описанные в 1801 году